Анто́н Влади́мирович Бутако́в () — актёр и театральный режиссёр, c 2017 года — главный режиссёр Центра современной драматургии в Екатеринбурге. Член Союза театральных деятелей России с 2019 года.

Биография 
Родился в посёлке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился Екатеринбурге, школьником посещал занятия в детском театре имени Л. К. Диковского. После окончания школы № 163 Верх-Исетского района в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт, который окончил в 2012 году по специальности «Артист драматического театра и кино» (мастерская Н. В. Коляды). С 2008 года работал актёром труппы Коляда-театра. C 2015 года начал ставить и как режиссёр, поступив на режиссуру в Московский институт современного искусства (ИСИ), но вскоре учёбу оставил, предпочтя «обучение не на лекциях, а в процессе работы, в полевых условиях». Участвовал в первой Лаборатории молодых режиссёров в Туймазах (Башкортостан), по результатам которой был приглашён на постановку «Колбаса. Фрагменты» В. Шергина. В 2016 году поставил серию театральных квестов в Центре современной драматургии в Екатеринбурге. Дерзость начинающего режиссёра, не боящегося экспериментировать с творческими процессами на самых разных мероприятиях, привела худрука ЦСД Н. Коляду к мысли о переменах в руководстве:

С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссёр Центра современной драматургии, позже стал и его директором. С его подачи ЦСД участвует в музыкальных концертах, перформансах, выставках контемпорари-арт, читках актуальной поэзии. Переехав в 2018 году из под крыши Коляда-театра в арендуемое лофт-пространство в промзоне, влияние худрука на коллектив ослабло, заметно изменилась и зрительская аудитория, — новый статус театра Бутаков именовал «неколядовской формой существования». Он организовал большие гастроли ЦСД в Краснодар и Ростов-на-Дону, Москву, Тюмень, а со спектаклем «Зулейха открывает глаза» объехал Пермь, Челябинск, Курган, Омск, дважды побывал в Москве (в том числе в Театральном зале Дома музыки). Выступил инициатором мультижанрового фестиваля «ФишФабрик», впервые состоявшегося в июле 2019 года, объединившего театр, музыку, поэзию, кино, дизайн (в июле 2020-го фестиваль полностью прошёл онлайн). По признанию коллег Бутаков — «хороший менеджер, чутко чувствующий запрос аудитории». В 2019 году он представлял ЦСД на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму, где в рамках смены «Год театра» выступил на тренд-сессии «Театры, ради которых стоит уехать из Москвы». Тогда же стал победителем конкурса Союза театральных деятелей РФ для независимых театральных коллективов — выиграл грант на постановку «Петровы в гриппе и вокруг него», в том же году вступил в СТД РФ.

В 2020 году получил приглашение директора Нового молодёжного театра в Нижнем Тагиле Н. В. Мозжаковой стать заместителем директора по творческим вопросам, а вскоре актёром и режиссёром:

Как недавно занявший пост главного режиссёра Нижнетагильского театра, в 2021 году стал одним из победителей проекта Союза театральных деятелей РФ «Театр на прокачку».

А. Бутаков и его спектакли — участники многих театральных фестивалей, в том числе международных. Участвует в культурных акциях Екатеринбурга, был членом жюри фестиваля «Студенческая весна-2021» в Челябинске. Вместе с фестивалем «Любимовка» выступил копродюсером российско-американского онлайн-фестиваля Flash Acts, для которого подготовил два камерных Zoom-спектакля по пьесам Алексея Синяева и Эдуардо Мачады. Оставаясь в руководстве ЦСД в непростой для театров сезон ограничений, связанных с пандемией, и имея обязательства по аренде занимаемого помещения, в июле 2021 года обратился к губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву с просьбой о передаче в безвозмездное пользование учреждению какого-либо пустующего здания.

Театральные работы

Режиссёр 
 Центр современной драматургии, Екатеринбург

 2015 «Бес небес» В. Шергина
 2016 «Гримёрка» А. Бутакова и А. Гагарина (спектакль-концерт)
 2016 «Галатея Собакина» И. Васьковской
 2017 «Денискины рассказы» по мотивам рассказов В. Драгунского
 2017 «Боюсь стать Колей» И. Андреева
 2018 «Нетипичная вечеринка с поэзией» (музыкально-поэтический концерт)
 2018 «Старик Хоттабыч», инсценировка А. Бутакова по повести-сказке Л. Лагина
 2019 «Бесконечный апрель» Я. Пулинович
 2019 «Зулейха открывает глаза», инсценировка Т. Савиной по роману Г. Яхиной
 2019 «Когда умерли автобусы» по рассказам Э. Керета (совместно с Ильёй Маныловым)
 2019 «Лучший из них» по рассказу Ю. Дунского и В. Фрида
 2019 «Поэты.21» / «Город поэтов» по поэзии XXI века, среди авторов — Алексей Никонов, Никита Иванов, Умка, Александр Вавилов, Владимир Богомяков, Янис Грантс, Наум Блик (спектакль-акция совместно с Дмитрием Касимовым, Ильёй Калиным, Ильёй Маныловым, Дмитрием Зиминым, Александром Ваховым и Александром Фроловым)
 2019 «Петровы в гриппе и вокруг него», инсценировка Т. Савиной по роману А. Сальникова
 2020 «Гедда Габлер» Г. Ибсена
 2020 «Мёртвым сном» по пьесе Н. Коляды «Сказка о мёртвой царевне»
 2020 «Серёжа очень тупой» Д. Данилова (совместно с Ильёй Ротенбергом)
 2021 «Август графства Осейдж» Т. Леттса
 2021 «Мама» А. Волошиной
 2021 «Плаха» Ч. Айтматова (в соавторстве с Татьяной Савиной, Александром Фроловым и артистами театра)
 2022 «Трудно быть Богом» Братьев Стругацких (в соавторстве с Ариной Орловой)

 Туймазинский государственный татарский драматический театр
 2017 «Колбаса/Фрагменты» В. Шергина

 Серовский театр драмы
 2019 «Финист Ясный Сокол» (эскиз спектакля)

 Новый молодёжный театр, Нижний Тагил
 2021 «Говорит! Тагил»
 2021 «Загадочное ночное убийство собаки» М. Хэддона
 2021 «Крысолов» по новелле А. Грина
 2022 «Гадкий котёнок» А. Богачёвой

 Музей истории Екатеринбурга
 2021 «Я еврей. Я на Урале. Сегодня» документальный спектакль

 Актёр 
 Коляда-театр, Екатеринбург

 «Амиго» Н. Коляды — мальчик-хлебопёк «Безымянная звезда» М. Себастьяна — массовые сцены «Большая советская энциклопедия» Н. Коляды — Артём «Борис Годунов» А. Пушкина — Патриарх «Вишнёвый сад» А. Чехова — Яша, молодой лакей «Всеобъемлюще» Н. Коляды — молодой актёр «Гамлет» У. Шекспира — Лаэрт, сын Полония «Группа ликования» Н. Коляды — милиционер «Двенадцать стульев» инсценировка Н. Коляды по И. Ильфу и Е. Петрову — Коля «Женитьба» Н. Гоголя — Слуга / Балалаечник «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» Н. Гоголя — Омелька «Концлагеристы» В. Шергина — Каратель / демон «Король Лир» У. Шекспира — рыцари из свиты Лира, офицеры, гонцы, солдаты и придворные «Курица» Н. Коляды — «гопник» из общежития «Маскарад» М. Лермонтова — Князь Звездич «Мёртвые души» Н. Гоголя — Старуха в трактире / Почтмейстер «Наташина мечта» Я. Пулинович
 «Пиковая дама» Н. Коляды по мотивам А. Пушкина — Томский «Ричард III» У. Шекспира — Лорд Хестингс «Скрипка, бубен и утюг» Н. Коляды — гость на свадьбе «Слуга двух господ» К. Гольдони — Флориндо Аретузи из Турина «Старосветские помещики» инсценировка Н. Коляды по повести Н. Гоголя — работник в доме у Товстогубов «Трамвай „Желание“» Т. Уильямса — Пабло / Молодой человек, агент по подписке «Тутанхамон» Н. Коляды — бабайка «Фальшивый купон» Е. Бронниковой и Н. Коляды по повести Л. Толстого — Махин, друг Мити / Каторжник Первый / Городовой Центр современной драматургии, Екатеринбург
 «Бес небес» В. Шергина — Терминатор «Боюсь стать Колей» И. Андреева — Толик, тот ещё джентльмен, 35 лет «Горница» Г. Грекова — Артемьев «Город поэтов» по поэзии XXI века
 «Гримёрка» А. Бутакова и А. Гагарина — Техник 1 «Девушки в любви или Иди ты на ***, Орфей!» И. Васьковской — Коля «Денискины рассказы» — папа «Лолотта» А. Матвеевой — Модильяни «Мама, мне оторвало руку» М. Канторович — Стармен «Мне моё солнышко больше не светит» А. Забегина и В. Антипова — Агент 2 / Полицейский «Петровы в гриппе и вокруг него» по роману А. Сальникова — Василий / маньяк / Виктор Михайлович / Сергей «Серёжа очень тупой» Д. Данилова — Сергей Новый молодёжный театр, Нижний Тагил
 «После Бунина» И. Васьковской по повести И. Бунина «Митина любовь» — Друг Фильмография 
 Актёр
  — Важняк — Косарев  — Война Анны — эпизод  — Путешествие — Андрей  — Последняя «Милая Болгария» — Маяковский Режиссёр
  — «Я еврей. Я с Урала» (документальный)

Награды 
 2016 — стипендиат Союза театральных деятелей РФ
 2017 — стипендиат Союза театральных деятелей РФ
 2020 — «Лучшее актёрское трио» (с Григорием Ильиным и Константином Итуниным) на X межрегиональном фестивале «Ирбитские подмостки» за спектакль «Горница»
 2020 — победитель в чемпионате творческих специальностей ArtMasters с 9-минутным спектаклем «Три сестры», показанным на Новой сцене Большого театра

Отзывы 
 «Галатея Собакина»
Театральным критиком Галиной Брандт спектакль признан талантливым, хоть и неудачным, поскольку главная саркастическая тема перевоспитания:

…просто утонула в комедийном трэше (так обозначен жанр), который здесь абсолютно самоценен: предельно сгущён, дробен, телесно снижен, блестяще провокативен по степени плотности и режиссёрских экзерсисов на каждый квадратный сантиметр действия, и невероятных актёрских дивертисментов, заставляющих зрителей разве что не стонать.

Причины этого, по мнению критика, исходят от устоявшегося феномена самого Коляды — «бунтующего или по крайней мере противостоящего театральному и вообще культурному мейнстриму. Понятно, что в ЦСД, отданном на растерзание ученикам — драматургам и актёрам, пробующим себя в режиссуре, беснуются по полной».
  
 «Нетипичная вечеринка с поэзией»
«Они обещали перевернуть игру, но разыгрались и перевернули вообще всё. Просто мы живём в стране, в которой нельзя „раскачивать лодку“, но можно раскачивать залы…» — из записи на странице в социальной сети екатеринбургского поэта Александра Вавилова.

 «Зулейха открывает глаза»
«Островком текстоцентричного театра» — назвал моноспектакль театральный критик Антон Алексеев («Петербургский театральный журнал»), — мелодраматичной исповедью о любви и смерти, основным каналом воздействия которого является отличный литературный текст, сам собой рождающий в зрителях эмоции и переживания.

 «Поэты.21»
«История охватывает не только Екатеринбург, но и всю Россию в целом. Спектакль не относится к тихим и спокойным постановкам. „Поэты.21“ сделан полностью на эмоциях. Молодые актёры как никто лучше смогли показать современное общество и его проблемы так правдоподобно.» — Юлия Яцун (портал «УралСтудент.ru»).

«Создатели собрали в этом спектакле ключевые события за последние 20 лет: война в Чечне, убийство Политковской, притеснение ЛГБТ-сообществ, Pussy Riot, убийство Немцова, пытки, снос башни в Екатеринбурге, битву за сквер у Театра драмы, войну в Украине.» — Елена Шукаева (Русская служба Радио «Свобода»).

«Безысходность за ограждениями для митингов порой у зрителей вызывала слёзы. „Это наш город, это наш сквер“ — теперь эта фраза увековечена актёрами ЦСД и Камерного театра.» — Дмитрий Фоминцев («ТочкаНьюс»).

 «Петровы в гриппе и вокруг него»

Центр современной драматургии победил в марафоне под названием «Кто быстрее поставит „Петровых в гриппе“?», но в итоге из-за этой спешки пострадала сама постановка. По отдельности её сцены настолько самостоятельны, что вместе они складываются в отрывочное повествование, докопаться до сути которого смогут лишь те, кто читал книгу. Для остальных же судьба Игоря, тайная страсть жены Петрова и его собственные переживания — главные жемчужины текста уральского писателя — скорее всего останутся неразгаданной тайной.

Сам же автор романа, отказавшийся вмешиваться в процесс создания спектакля, остался в восторге от увиденного, отметив что театр выложился буквально на грани своих возможностей.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Театральные режиссёры России
Театральные деятели России
Члены Союза театральных деятелей России
Персоналии:Коляда-театр